Намуна — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Намуна — Андижанська область, Алтинкульський район
 Намуна — Андижанська область, Андижанський район
 Намуна — Сурхандар'їнська область, Термезький район